Габриусы () — род жуков-стафилинидов из подсемейства Staphylininae. Некоторые авторы классифицируют данный род в качестве подрода рода Philonthus. Повсеместно описано свыше 300 видов. Большинство видов сосредоточено в Неарктическом, Палеарктическом и Оиантальном регионах.

Последний сегмент губных щупиков гораздо уже предпоследнего. Виски большей частью в два раза длиннее глаз.

Систематика 
К роду относятся:
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Staphylininae
Роды жесткокрылых